Christian Löber ist der Name folgender Personen:

* Christian Löber (Generalsuperintendent) (1683–1747), deutscher evangelischer Theologe und Generalsuperintendent 
 Christian Löber (Schauspieler) (* 1983), deutscher Schauspieler